

Прізвище 
Малер () — німецькомовне прізвище.

Відомі носії:
 Альма Малер-Верфель (1879—1964) — австрійська діячка мистецтва та літератури.
 Анна Малер (1904—1988) — австрійська скульпторка.
 Брюс Малер ( 1950) — американський актор.
 Горст Малер ( 1936) — німецький правий радикал, неонацист.
 Густав Малер (1860—1911) — австрійський композитор.

Топоніми 
 Малер (округ, Орегон) — округ (графство) у штаті Орегон, США.

Інше 
 4406 Малер — астероїд головного поясу, відкритий 22 грудня 1987 року.

Німецькі прізвища
Австрійські прізвища